Fernando de Portugal (Santarém, 1218 - 19 de enero de 1246), infante portugués, fue hijo del rey Alfonso II de Portugal y de la infanta castellana Urraca. En 1232, su hermano el rey Sancho II le donó el señorío de Serpa y por eso fue conocido como el «infante de Serpa».

Esbozo biográfico 
En octubre de 1235, reconoció a su casero y al castillo de Serpa como parte de la diócesis de Évora, y debería, por herencia, recibir al obispo allí, pagarle un impuesto sobre las iglesias construidas y las que todavía estaban en construcción, y todavía todos tus ingresos. Fernando vivió una primera etapa de su vida como intensamente violento. Practicó infamias, algunas de ellas incluso con la ayuda de musulmanes. 

El infante Fernando estuvo involucrado en la disputa que enfrentó a la corona portuguesa con Roma sobre la sucesión del obispo Payo País de Lisboa. Había dos candidatos a la sucesión, uno de ellos, Sancho Gómez, apoyado por el reino y otro, el maestre Juan, apoyado por Roma. Después de la elección de este último, Fernando se desplazó a Lisboa con hombres armados y protagonizó varios incidentes en contra de los que apoyaban al nuevo obispo con el propósito de hacerle renunciar su cargo. Entraron y destruyeron parcialmente la iglesia donde pensaban que estarían escondidos los parientes del obispo Juan.  Después de estos acontecimientos, el papa Gregorio IX forzó a la corona a castigar a los responsables y el infante Fernando, arrepentido, se dirigió a Roma para pedir perdón al Papa.

Gregorio habrá otorgado protección y diversos beneficios a este infante, como las indulgencias de los cruzados y peregrinos a Tierra Santa, la prohibición de ser excomulgado o proscrito, la absolución de sus crímenes contra la Santa Sede y la anulación del compromiso que tenía. hecho con Sancho II, teniendo así la oportunidad de recuperar la propiedad paterna. Por tantos beneficios y apoyos luego de los actos que había cometido, se nota claramente que el Papa buscó oponer a Fernando a su hermano, y quizás incluso pensó en él como un primer candidato para reemplazar a Sancho II. ¿Podría plantearse esta hipótesis, dado que el Infante Alfonso, el segundo hijo, estaba en Francia?

Entre 1240 y 1243, Fernando estuvo en Castilla , como vasallo de Fernando III de Castilla y de su heredero, el infante Alfonso. Regresó a Portugal, donde ejerció poderes entre 1243 y 1245. Estando en Portugal, debió haber apoyado a su hermano, aunque procedía de Bolonia, en la guerra para reclamar el trono portugués, donde murió en 1246.

Heráldica 
Su blasón incluía un dragón heráldico (Serpe en portugués), símbolo de su ciudad de Serpa, con una bordura que representa alternadamente las armas de Portugal y las de Castilla por su ascendencia paterna y materna, respectivamente.

Matrimonio y descendencia 
A finales de 1242 o principios de 1243, el infante Fernando contrajo matrimonio con Sancha Fernández de Lara, hija de Fernando Núñez de Lara—hijo del conde Nuño Pérez de Lara y de Teresa Fernández de Traba—de quien no hubo descendencia. En 1246, su viuda y heredera, Sancha, donó el castillo y tierras de Serpa a los Hospitalarios. 

Tuvo por lo menos un hijo ilegítimo:
  Sancho Fernandes, quien el 1 de noviembre de 1261, siendo prior de la colegiata de San Esteban de Lisboa, fue testigo de la demarcación de la fregresia de Portel. A través de él, Fernando es el antepasado de la familia de Serpa.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)
Nacidos en Santarém